Суперлига 2003/2004 годов () — 64-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

2003/2004
Албания
Албания
2003 год в Албании
Спорт в Албании в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004